Turman ist der Familienname folgender Personen:

 George Turman (1928–2008), US-amerikanischer Politiker
 Glynn Turman (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Lawrence Turman (* 1926), US-amerikanischer Filmproduzent

Siehe auch
 Thurmann
 Thurman